Olney steht für:

— Orte im Vereinigten Königreich:
 Olney (Buckinghamshire), England, Wirkungsstätte von John Newton, siehe auch Olney-Hymnen

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Olney (Alabama)
 Olney (Georgia)
 Olney (Illinois)
 Olney (Kentucky)
 Olney (Maryland)
 Olney (Missouri)
 Olney (Montana)
 Olney (Oklahoma)
 Olney (Oregon)
 Olney (Texas)

Olney ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Olney (1922–2017), britischer Langstreckenläufer
 David Olney (1948–2020), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 John Edward Olney, Sr. (1947–2010), Biologe
 John W. Olney (1931–2015), US-amerikanischer Neurologe und Psychopathologe

 Violet Olney (1911–1999), britische Leichtathletin